Аймара:

 Аймара — индейский народ в Андах, на западе Южной Америки.
 Аймара — язык народа аймара, живущего в Андах.
 Айма́ра, траира, рыба-волк — русские названия обитающей в Южной и Центральной Америке рыбы Hoplias aimara, а часто также других видов рода , например, малабарской траиры.

См. также 
 Аймар

Примечания